Beni Salah désigne à la fois :
 Une tribu ayant fondé et dirigé l'Émirat de Nekor, un petit émirat dans la baie d'Al-Hoceima pas très loin de l'actuel oued Nekor.
 Les Ait Salah, une tribu d'habitants vivant groupés en hameaux situés sur le versant de l'Atlas blidéen dans la vallée de Blida en Algérie et parlant Tamazight de l'Atlas blidéen, une variété du (berbère). Cette même tribu, fuyant l'oppression turque, a essaimé une partie de sa composante dans la région de Bouira, avant de la quitter pour l'autre versant du Djurdjura. Pour les mêmes raisons, elle dut fuir cette région pour s'installer à Bouzeguène, Fort National, Djemaa Saharidj, Beni-Aïssi et Dra-El-Mizan. 
 Les Béni Salah, forment un clan berbère dans l’extrême est algérien et habitent une chaine montagneuse, entre Taref et Souk Ahras qui porte le même nom. 
 Les Béni Salah, une tribu berbère habitant dans le massif de la Kabylie de Collo sur un territoire situé entre Tamalous, Kerkera, Beni Zid, Ain Kechera et Oum Toub, sur la rive gauche de l'oued Guebli, avec pour principaux villages: Ain Tabia, BouIghil (Bouyaghil) et l'Est de Bin El Ouidene jusqu'à  ouad edren  .
 Les Béni Salah, une tribu berbère habitant dans la région côtière entre Sidi Abdelaziz et Jijel.